Gaspé, un ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Gaspé, ville située dans la province de Québec ;
 Gaspé, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Gaspé, circonscription fédérale du Québec ;
 Gaspé, district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada.

Voir aussi
 La Gaspésie est le nom donné à une péninsule, située dans la province du Québec ;
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est une région administrative du Québec, incluant la Gaspésie ;
 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine est une circonscription électorale fédérale ;
 La Côte-de-Gaspé est une municipalité régionale de comté incluse dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
 La Haute-Gaspésie est une municipalité régionale de comté incluse dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Philippe Aubert de Gaspé et son fils Philippe Aubert de Gaspé, fils sont deux écrivains Québécois.
Gaspé est le lieu historique du débarquement du navigateur malouin Jacques Cartier, à qui on attribue la découverte du Canada.
 Croix de Gaspé, plantée face à la baie de Gaspé.
 Cap Gaspé.

Homonymie de toponyme